Busche ima više značenja:
 Busche, Belluno
 Busche, Perugia